ПОВ — аббревиатура, может означать:
 ПОВ — полезный объём водохранилища.
 ПОВ — Польская военная организация.
 ПОВ — полустойкое отравляющее вещество.
 ПОВ — пункт обмена валюты.

См. также 
 ПАВ
 POV